Isgandarov (en azéri : İsgəndərov) est un patronyme azéri, dérivé du prénom Isgandar, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adil Isgandarov (1910–1978), acteur et metteur en scène azerbaïdjanais ;
  (né en 1927), historien et orientaliste azerbaïdjanais ;
  (né en 1976), salafiste azerbaïdjanais ;
  (né en 1961), diplomate azerbaïdjanais ;
 Tural Isgandarov (né en 1992), coureur cycliste azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri

ru:Искендеров